różniczkowanie – proces wyznaczania pochodnej (lub różniczki) funkcji;
 różniczkowanie lub derywacja – działanie określone w pierścieniach, ciałach, algebrach różniczkowych.

Zobacz też 

 różniczka